Lima Barreto (escritor), brasileiro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma
Lima Barreto (cineasta), brasileiro, dirigiu O Cangaceiro
Jorge Lima Barreto, músico, escritor, conferencista, improvisador e musicólogo brasileiro

Desambiguações de antropônimos